Haslerbach ist ein Gewässername:

 Haslerbach (Auenlaue), rechter Zufluss der dort noch Greiter Laue genannten Auenlaue (zur Drau) bei Lavant, Bezirk Lienz, Tirol
 Haslerbach (Linth), rechter Zufluss der Linth bei Haslen, Gemeinde Glarus Süd, Kanton Glarus
 Haslerbach (Oberbergbach), linker Zufluss vom Hohen Burgstall des Oberbergbachs (zur Ruetz) zwischen Oberberg und Bichl, Gemeinde Neustift im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Haslerbach (Untere Steinach), linker Zufluss der Unteren Steinach nach Hummendorf, Gemeinde Untersteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Haselbach